Trigonidium (Gryllidae), een insectengeslacht
 Trigonidium (Orchidaceae), een bloemengeslacht